OPEX (boekhouding), een boekhoudkundige term (tegenhanger van CAPEX)
OPEX (maatschappij), eind-19de-eeuwse maatschappij, belast met de opbouw van een nieuwe wijk in Oostende